Pianta ima više značenja:
 Pianta, Bologna
 Pianta, Ravenna